El 30º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló entre noviembre y diciembre del año 2001 en Moscú. Esta edición proclamó como campeona del mundoa a la ajedrecista china Zhu Chen

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de octubre del 2001.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez